Потрерос има више значења:

 Потрерос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Потрерос (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Потрерос (Тлазазалка), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику